Saint-Just steht für:
Justus von Lyon, Heiliger, Namensgeber:
 Saint-Just (Lyon), Stadtteil von Lyon
 Kirche Saint-Just (Lyon)
 Saint-Just (Métro de Lyon), Endstation der Standseilbahn Funiculaire F1 in Lyon

Personen:
 Louis Antoine de Saint-Just (Louis-Antoine-Léon de Saint-Just; 1767–1794), französischer Revolutionär
 Luc Letellier de Saint-Just (1820–1881), kanadischer Politiker

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Just (Ain), Département Ain
 Saint-Just (Cher), Département Cher
 Saint-Just (Dordogne), Département Dordogne
 Saint-Just (Eure), Département Eure
 Saint-Just (Hérault), Département Hérault
 Saint-Just (Ille-et-Vilaine), Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Just (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme

Communes déléguées in Frankreich:
 Saint-Just (Cantal), Département Cantal

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Just-Chaleyssin, Département Isère
 Saint-Just-d’Ardèche, Département Ardèche
 Saint-Just-d’Avray, Département Rhône
 Saint-Just-de-Claix, Département Isère
 Saint-Just-en-Bas, Département Loire
 Saint-Just-en-Brie, Département Seine-et-Marne
 Saint-Just-en-Chaussée, Département Oise
 Saint-Just-en-Chevalet, Département Loire
 Saint-Just-et-le-Bézu, Département Aude
 Saint-Just-et-Vacquières, Département Gard
 Saint-Just-Ibarre, Département Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Just-la-Pendue, Département Loire
 Saint-Just-le-Martel, Département Haute-Vienne
 Saint-Just-Luzac, Département Charente-Maritime
 Saint-Just-Malmont, Département Haute-Loire
 Saint-Just-près-Brioude, Département Haute-Loire
 Saint-Just-Saint-Rambert, Département Loire
 Saint-Just-Sauvage, Département Marne
 Saint-Just-sur-Dive, Département Maine-et-Loire
 Saint-Just-sur-Viaur, Département Aveyron

Kantone in Frankreich:
 Kanton Saint-Just-en-Chaussée, Département Oise
 Kanton Saint-Just-en-Chevalet, Département Loire
 Kanton Saint-Just-Saint-Rambert, Département Loire

Siehe auch:
 St. Just